Die 41. Drei Tage von De Panne 2017 war ein Straßenradrennen in Belgien. Das Etappenrennen fand vom 28. bis zum 30. März 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 2.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3a. Etappe

3b. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017